Strippow steht für:
 Strippow (Neuenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Neuenkirchen, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Strzepowo (deutsch Strippow), Dorf in der Gmina Będzino im Powiat Koszaliński der Woiwodschaft Westpommern, Polen